Mihai Botez (ur. 1922) – gimnastyk rumuński
 Mihai Botez (1940-1995) – polityk rumuński